|}
Здравоохранение в Израиле — система услуг, предоставляемая медицинскими учреждениями в Израиле населению страны.

Система здравоохранения в Израиле считается одной из самых передовых в мире. 8,3 % от ВНП Израиля расходуется на здравоохранение. Различные правительственные законы защищают права больных, тем самым ставя пациента в центр лечебного процесса. Жители государства Израиль пользуются широким спектром медицинских услуг, предоставляемых больничными кассами, от семейных консультаций «Типат Халав» (טיפת חלב) до профилактики смертельно опасных заболеваний.

История 

Согласно Галахе, святость человеческой жизни является основополагающим принципом, укрепление здоровья и лечение заболеваний — одни из важнейших законов иудаизма. «Каждый, спасающий одну жизнь, спасает целый мир», — сказано в Мишне и в Вавилонском Талмуде.

В Иерусалимском Храме была должность врача. Древний медицинский трактат «Сефер Асаф Ха-Рофе» написан на иврите в VI веке. Первая больница в Эрец-Исраэль, известная как «Орден госпиталя Св. Иоанна в Иерусалиме», действовала уже в эпоху крестоносцев и предоставляла лечение мужчинам и женщинам разных религий, причём еврейские пациенты обеспечивались кошерной едой.

Османская империя 
К началу XIX века в Иерусалиме практически не было медицинских учреждений. В 1844 году по инициативе сефардской общины города и при финансовой помощи сэра Мозеса Монтефиоре была открыта первая еврейская больница. В том же году Лондонское еврейское общество (LJS) основало в городе миссионерскую больницу. В 1854 году Джеймс Майер Ротшильд открыл в Иерусалиме новую еврейскую больницу. В период Османской империи важную роль в развитии медицинских служб Эрец-Исраэль сыграло семейство Ротшильдов, а позднее женская сионистская организация Америки Хадасса под руководством Генриетты Сольд.

Первая еврейская больничная касса «Клалит» была основана в 1911 году для оказания медицинских услуг рабочим, прибывшим в Эрец-Исраэль со Второй алиёй. В то время Клалит являлась ведущим медицинским учреждением ишува, она действовала в соответствии с так называемой «бисмаркской» моделью (участие предпринимателей в медицинском страховании) и руководствовалась принципами равенства и взаимопомощи.

В 1912 году еврейские врачи Палестины начали создавать своё профессиональное объединение, превратившееся впоследствии в . В 1914 году число этих врачей достигло 60 человек. В Османской империи женщины-врачи не допускались на государственную службу. Тем не менее, оценивая заслуги доктора  в лечении жителей Иерусалима, турецкие власти пригласили её работать в муниципальной больнице города.

Накануне Первой мировой войны в одном только Иерусалиме действовало 19 больниц, из которых 6 было еврейскими и 12 христианскими. Медицинские учреждения в основном были благотворительными, и в стране практически не существовало централизованной системы здравоохранения.

Британский мандат 
С началом британского правления в Эрец-Исраэль в 1917—1918 годах был учреждён департамент здравоохранения. Вначале департамент был частью военной администрации, позднее он действовал в рамках мандата, полученного Британией для воссоздания национального дома еврейского народа. Исполнительный орган ишува Ваад Леуми, признанный Верховным комиссаром Палестины в качестве уполномоченного представителя евреев в Эрец-Исраэль, создал свой отдел здравоохранения, который действовал параллельно с мандаторным департаментом. Отдел здравоохранения Ваада сотрудничал с соответствующими отделами Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства и в разное время эти отделы возглавлял Авраам Каценельсон.

Департамент здравоохранения 
Первыми шагами британского департамента стали меры по улучшению водоснабжения и канализации, создание санитарной инфраструктуры, борьба с малярией и прививки против натуральной оспы. Мандаторный департамент расширил профилактические услуги, что позволяло сократить расходы на госпитализацию и лечение. Был создан эффективный управленческий аппарат и приняты законы, регулирующие многие сферы здравоохранения. Британцы, докладывая об успехах в сфере здравоохранения Палестины, подчёркивали свои заслуги в борьбе с малярией, профилактике глазных болезней и улучшении водоснабжения. Мандатная комиссия Лиги Наций критиковала мандатные власти за низкие расходы её бюджета на здравоохранение, которые составляли в 1925 году 100,000 фунтов, в то время как расходы еврейского ишува на эту цель составляли 150,000 фунтов.

Отдел здравоохранения 
Деятельность отдела здравоохранения распространялась на еврейский ишув, и он являлся исполнительным органом сначала Сионистской организации, а затем самого ишува. Отдел здравоохранения координировал и контролировал работу еврейских медицинских учреждений и представлял интересы ишува перед мандатными властями, британским министерством по делам колоний и Мандатной комиссией Лиги Наций. Выступая перед Комиссией Пиля в 1936 году, Авраам Каценельсон отметил, что мандатные власти выделили еврейским медицинским службам всего 60,000 фунтов, в то время как Еврейское агентство выделило на здравоохранение 290,000 фунтов и еврейское население уплатило за медицинскую страховку 200,000 фунтов. Во время мандата в стране не было арабских и мусульманских больниц, и медицинские услуги арабскому населению предоставляли в основном мандатные власти и миссионерские больницы. Мандаторный департамент предпочитал принимать на свою службу врачей-арабов, которые составляли 66 % всех врачей департамента, хотя насчитывали всего 7,2 % от всех врачей Палестины.

Медицинская организация Хадасса 
Значительный вклад в развитие медицинской инфраструктуры страны внесла Медицинская организация Хадасса (HMO), основанная Генриеттой Сольд в 1920 году. HMO и предшествующее ей Американское Сионистское Медицинское Подразделение (AZMU), действовавшее в Эрец-Исраэль с 1918 года, были созданы по инициативе американской женской организации «Хадасса». В 1918 году AZMU учредило первую в стране школу для подготовки дипломированных медсестёр. Во многих районах Палестины HMO открыла свои клиники и больницы. В некоторых местных отделениях Хадассы большинство пациентов были арабами. Примером может служить больница в Хевроне, где до погрома лечилось больше арабов, чем евреев. В 1939 году HMO завершает строительство Медицинского центра при Иерусалимском университете на горе Скопус. После 1929 года HMO решила сосредоточить свои усилия на проектах в Иерусалиме и передать медицинские учреждения в других регионах муниципальным властям, однако её деятельность по развитию медицинских услуг по всей стране стала образцом для её последователей.

Больничные кассы 
В декабре 1920 года был создан Гистадрут и больничные кассы объединились под его контролем в кассу «Клалит». В это время лишь незначительная часть населения, в основном молодые рабочие, имели членство в кассе. В последующие годы касса «Клалит» расширила свою деятельность и наряду со страховкой начала предоставлять медицинские услуги в поликлиниках и больницах, основанных при поддержке Медицинской организация Хадасса и отдела здравоохранения. К 1936 году в рамках кассы «Клалит» было занято 170 врачей, в то время как в «Хадассе» — 60 врачей. К концу 1948 года услугами кассы пользовались 42 % еврейского населения и еще 11 % пользовались услугами других больничных касс. Модель работы «Клалит» обязывала её членов пользоваться районными поликлиниками и не допускала свободного выбора врача. Эта модель основывалась на том, что все врачи равноправны и всем членам кассы положены одинаковые услуги.

После 1930 года Гистадрут в значительной мере контролировался партией МАПАЙ, а после введения «единого сбора» () в 1935 году необходимым условием для получения медицинской страховки в «Клалит» было членство в Гистадруте. Часть единого сбора являлась платой за медицинскую страховку, другая часть шла на нужды Гистадрута. Впоследствии с января 1995 года касса «Клалит» была отделена от Гистадрута.

Тесная связь между больничной кассой «Клалит» и политическими институтами вынудила часть ишува воздержаться от присоединения к этой кассе, что стимулировало создание больничных касс, использующих иную модель работы. Так были созданы больничные кассы «Амамит» (1931 год), «Леумит» (1933), «Мерказит» (1939), «Маккаби» (1941), «Оцар ха-рофим» (1942) и другие.

Частный сектор 
Медицинская организация Хадасса и больничная касса «Клалит» выступали против частного обслуживания в здравоохранении. Приход к власти нацистов в Германии в 1933 году вызвал большую волну репатриации немецких евреев, среди которых было немало врачей. Если в 1930 году в палестинском ишуве было 461 врачей, то в 1935 году одних только зарегистрированных врачей насчитывалось 1.849. Число врачей значительно превышало спрос на них в мандаторной и общественной сферах. Многие врачи-репатрианты из Германии были сторонниками сочетания общественного здравоохранения с частным медицинским обслуживанием и поддерживали свободный выбор врача и медицинского учреждения. Большинство врачей-репатриантов открыли частную практику, в одном только Тель-Авиве в 1936 году действовало 187 частных клиник. В 1934 репатрианты из Германии основали частную больницу Ассута и страховую компанию «Шилоах», медицинское страхование которой давало право на свободный выбор врача и медучреждения. К инициативам репатриантов в эти годы также относится создание в стране фармацевтической промышленности, наиболее известным представителем которой является компания «Тева».

Законодательство 
 Указ об общественном здравоохранении 1940 года
 Указ об общественном здравоохранении (пищевые продукты) [новая версия] 1983 года
 Закон о государственном страховании здоровья 1994 года
 Закон о службе «Маген Давид Адом» 1950 года
 Указ о врачах [новая версия] 1976 года
 Установление об общественном здравоохранении (сестринский персонал в поликлиниках) 1981 года
 Установление об общественном здравоохранении (сестринский персонал в больницах) 1988 года
 Указ о фармацевтах [новая версия] 1981 года
 Указ об акушерках
 Закон о регулировании медицинской деятельности 2008 года
 Закон о правах пациентов 1996 года
 Закон о лечении душевнобольных 1991 года
 Закон о пересадке органов 2008 года
 Закон о генетической информации 2000 года
 Закон о запрете генетического вмешательства (клонирование людей и генетические изменения в клетках размножения) 1999 года
 Закон о неизлечимых больных 2005 года

Статистика смертности 
По данным Центрального статистического бюро за 2016 год основными причинами смерти 43 966 израильтян являлись: онкологические заболевания — 25,2 % смертей, сердечно-сосудистые заболевания — 14,6 %, инсульт — 5,2 %, сахарный диабет — 5,2 %, болезни нижних дыхательных путей — 2,8 %, внешние причины (травмы, убийства) — 4,1 %, болезни почек — 3,8 %, воспаления лёгких — 2,6 %, повышенное давление — 2,4 %.

В 2011 году в Израиле зарегистрировано 28077 случаев онкологических заболеваний. В 24992 случаях диагностированы агрессивные формы рака, подразумевающие образование метастаз. Примерно такие же данные были получены и в предыдущие годы. Наиболее часто встречающийся диагноз у мужчин-евреев — рак предстательной железы, у мужчин-арабов — рак легких. У женщин — и у евреек, и у арабок — самая распространенная форма рака — рак молочной железы. Заболевания агрессивными формами рака снижаются и за последние 20 лет уменьшились примерно на 20 %. Тем не менее, в 2011 году от рака в Израиле скончались 10287 человек.

Больничные кассы 
В Израиле существуют четыре больничные кассы: Клали́т, Макка́би, Меухе́дет и Леуми́т.

Клалит 

Самой крупной и старейшей больничной кассой в Израиле является Клалит. Она основана в 1911 году профсоюзом сельскохозяйственных рабочих. Первая поликлиника, обслуживающая больных, была организована возле Петах-Тиквы и размещалась она в обычной палатке. Клалит владеет десятками больниц и тысячами поликлиник по всему Израилю. В больничной кассе застраховано более 50 % населения Израиля. До 1993 года Клалит являлась частью Гистадрута.

Маккаби 

Больничная касса Маккаби была основана в 40-х годах XX века как альтернатива профсоюзной кассе Клалит. Она обслуживала пациентов в больших городах Израиля и практически не была представлена на периферии. С начала 90-х годов Маккаби стала второй по численности застрахованных пациентов больничной кассой Израиля. Маккаби приобрела сеть частных клиник Асута и обслуживает более 2 млн граждан (1.09.2015).

Меухедет 

Больничная касса Меухедет основана в 1974 году, путём слияния двух больничных касс Амамит и Ционим Клалиим. Помимо больницы Мисгав-Ладах в Иерусалиме, основанной ещё в XIX веке бароном Майером Ротшильдом, Меухедет владеет несколькими гостиницами и сетью домов престарелых по всему Израилю.

Леумит 

Больничная касса Леумит основана в 1933 году представителями ревизионистского сионистского движения, которые были уволены из системы профсоюзной больничной кассы Клалит, тесно связанной с социалистическими сионистами. Первая поликлиника находилась в квартире доктора Яакова Виншеля в Тель-Авиве. На сегодняшний момент в Леумит более трёхсот отделений по всей стране.

Медицинское страхование 
Согласно Закону о государственном медицинском страховании от 1994 года, каждый житель государства Израиль застрахован в одной из четырёх больничных касс. Финансирование здравоохранения в Израиле осуществляется посредством прогрессивного налога на здравоохранение, собираемого Службой Национального Страхования и государственного бюджета. Больничные кассы обязаны предоставлять своим членам перечень медицинских услуг, определяемых государством. К тому же любой гражданин Израиля имеет право раз в год менять больничную кассу по своему усмотрению и последние обязаны предоставлять ему свои услуги.

Помимо государственного страхования больничные кассы предоставляют дополнительные страховки на медицинские услуги, не включённые в государственный перечень.

Трансплантация и пересадка органов в клиниках Израиля 
Отделение трансплантации органов больницы «Бейлинсон» МЦ имени Рабина, возглавляемое профессором Эйтаном Мором. В Медицинском Центре имени Рабина на сегодняшний день совершено более 2200 пересадок почек, 300 пересадок печени и 30 пересадок поджелудочной железы. Из них 40 % были проведены в случае жизненной необходимости.

Больницы

Государственный сектор 
В ведении министерства здравоохранения находятся 11 больниц общего профиля, 8 психиатрических больниц и 5 учреждений для хронических больных (центров гериатрии):

 Медицинский центр имени Хаима Шиба
 Медицинский центр имени Сураски
 Медицинский центр имени Эдит Вольфсон
 Больница Хиллель-Яффе
 Медицинский центр Рамбам
 Медицинский центр Бней-Цион
 Больница Западной Галилеи
 Медицинский центр Зив

 Больница Пория
 Медицинский центр им. Барзилая
 Медицинский центр Асаф Арофе
 Иерусалимский центр психического здоровья
 Психиатрический комплекс Шаар-Менаше
 Психиатрическая больница «Мазра»
 Психиатрическая больница Абарбанель
 Гериатрический центр Шмуэль ха-Рофе

Сектор больничных касс

Клалит 
У больничной кассы «Клалит» 14 больниц — больницы общего профиля, психиатрические и гериатрические больницы, медицинский центр для детей и реабилитационная больница:

 Медицинский центр им. Ицхака Рабина
 Медицинский центр им. Моше Сороки
 Медицинский центр Меир
 Больница Каплан
 Медицинский центр ха-Эмек

 Медицинский центр Кармель
 Психиатрическая больница Геа
 Детский медицинский центр Шнайдер
 Центр гериатрии «Бейт-Ривка»
 Реабилитационная больница им. Левинштейна

Меухедет 
У больничной кассы «Меухедет» одна больница:

 Мисгав-Ладах

Частный сектор 
К частному сектору относятся больницы женской сионистской организации Хадасса, находящиеся в ведении некоммерческих организаций общественные больницы, частные больницы и миссионерские больницы.

Больницы организации Хадасса 
 Больница Хадасса

Общественные больницы (некоммерческих организаций) 

 Медицинский центр Шаарей Цедек
 Больница Бикур-Холим
 Больница Ланиадо
 Макассед

 Мааней ха-Йешуа
 Бикур Холим
 Больница Августа Виктория

Частные больницы 

 Больница Ассута
 Больница Элиша

 Мерказ рефуи Герцлия

Миссионерские больницы 

 Итальянский госпиталь в Хайфе
 Больница Сент Винсент в Назарете

 Больница Святого семейства в Назарете
 Шотландская больница в Назарете

Примечания

Ссылки 
 Министерство здравоохранения Израиля, официальный сайт на русском языке
 Здравоохранение в Израиле
 
 
 
 
 
 Операции на сердце

См. также 
 Список больниц Израиля

 *